Пусти́льник — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Пустильник, Иосиф Исаакович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Пустильник, Лев Аронович — израильский геофизик, метеоролог и астроном.
 Пустильник, Любовь Семёновна (1922—2012) — советский и российский литературовед.
 Пустильник, Марина Семёновна (род. 1977) — главный редактор сайта ИноСМИ.
 Пустильник, Семён Аронович — российский астрофизик, доктор физико-математических наук, брат Л. А. Пустильника.
 Пустильник, Симона Наумовна (род. 1961) — историк науки, филолог, публицист.
 Пустильник, Фишель Исаакович (род. 1948) — советский и канадский эстрадный музыкант (саксофонист, скричач, пианист), композитор и аранжировщик.

См. также 
 
 Пустыльников, Леонид Моисеевич (род. 1941) — советский и российский физик-теоретик и математик.